Aqui segue uma lista com as estatísticas do Sport Club Internacional ao longo de sua história.

Confrontos

Retrospecto em competições 
 Campeão e classificado à Copa Libertadores da América.
 Vice-campeão (não classificado à Copa Libertadores da América).
 Classificado à Copa Libertadores da América.
 Classificado à Copa Libertadores da América pelo título da Copa do Brasil ou Copa Libertadores.
 Classificado à Copa Sul-Americana.
 Rebaixado à Série B
 Acesso à Série A
 Artilheiro do campeonato.

Campeonatos Brasileiros

* Atualizado até o Campeonato Brasileiro de 2013.

Copas do Brasil 

{| bgcolor="#f7f8ff" style="font-size: 95%; text-align: center; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;"
|- bgcolor="#CD0000"
| colspan="12" align="center"| Sport Club Internacional em Copas do Brasil
|-
|- bgcolor="#ddd"
|align="center"|Ano
|align="center"|Fase Máxima
|align="center"|Último Adversário
|align="center"|Jogos
|align="center"|</span>
|align="center"|</span>
|align="center"|</span>
|align="center"|</span>
|align="center"|</span>
|align="center"|</span>
|align="center"|Artilheiro (s)
|----- ALIGN="center" BGCOLOR="#EFEFEF"
|1989||Oitavas-de-final||align="left"|||4||1||2||1||2||4||50,0%||align="left"| Luís Carlos Winck e  Edmundo (1 gol)
|----- ALIGN="center"
|1990||1ª Fase||align="left"|||2||1||0||1||1||2||50,0%||align="left"| Nélson (1 gol)
|----- ALIGN="center" BGCOLOR="#EFEFEF"
|1992||bgcolor=gold|Campeão||align="left"|||10||6||3||1||20||6||75,0%||bgcolor="#ffffcc" align="left"| Gérson (9 gols)
|----- ALIGN="center"
|1993||Oitavas-de-final||align="left"|||4||2||1||1||16||3||62,5%||align="left"| Jairo Lenzi,  Rudinei e  Daniel (4 gols)
|----- ALIGN="center" BGCOLOR="#EFEFEF"
|1994||Quartas-de-final||align="left"|||6||3||1||2||9||8||58,3%||align="left" bgcolor="#ffffcc"| Paulinho McLaren (6 gols)
|----- ALIGN="center"
|1995||Oitavas-de-final||align="left"|||4||2||0||2||7||2||50,0%||align="left"| Leandro (4 gols)
|----- ALIGN="center" BGCOLOR="#EFEFEF"
|1996
|Quartas-de-final||align="left"|||4||2||1||1||7||6||58,3%||align="left"| Leandro (3 gols)
|----- ALIGN="center"
|1997
|Quartas-de-final||align="left"|||7||3||2||2||14||5||52,4%||align="left"| Arílson (6 gols)
|----- ALIGN="center" BGCOLOR="#EFEFEF"
|1998||1ª Fase||align="left"|||2||1||0||1||1||1||50,0%||align="left"| Christian (1 gol)
|----- ALIGN="center"
|1999||Semifinal||align="left"|||10||4||4||2||12||9||53,3%||align="left"| Christian (5 gols)
|----- ALIGN="center" BGCOLOR="#EFEFEF"
|2000||3ª Fase||align="left"|||4||1||2||1||7||5||41,7%||align="left"| Elivélton,  Leonardo Manzi e  Tim (2 gols)
|----- ALIGN="center"
|2001||2ª Fase||align="left"|||4||1||2||1||6||5||41,7%||align="left"| Lê e  Luiz Cláudio (2 gols)
|----- ALIGN="center" BGCOLOR="#EFEFEF"
|2002
|Oitavas-de-final||align="left"|||6||3||2||1||10||8||61,1%||align="left"| Fernando Baiano (4 gols)
|----- ALIGN="center"
|2003||2ª Fase||align="left"|||3||2||0||1||4||2||66,6%||
|----- ALIGN="center" BGCOLOR="#EFEFEF"
|2004||Oitavas-de-final||align="left"|||5||2||2||1||8||5||53,3%||align="left"| Cleiton Xavier,  Nilmar e  Oséas (2 gols)
|----- ALIGN="center"
|2005
|Oitavas-de-final||align="left"|||6||4||1||1||10||3||72,2%||align="left"| Fernandão e  Jorge Wagner (3 gols)
|----- ALIGN="center" BGCOLOR="#EFEFEF"
|2008
|Quartas-de-final||align="left"|||6||4||0||2||13||6||66,6%||align="left"| Alex (3 gols)
|----- ALIGN="center"
|2009
|bgcolor="#CCCCCC"|Final||align="left"|||12||7||2||3||21||9||63,8%||align="left" bgcolor="#ffffcc"| Taison (7 gols)
|----- ALIGN="center" BGCOLOR="#EFEFEF"
|2013
|Quartas-de-final||align="left"|||9||4||5||0||14||5||62,9%||align="left"| Andrés D'Alessandro (4 gols)
|----- ALIGN="center"
|2014
|3ª Fase||align="left"|||5||2||1||2||13||8||46,6%||align="left"| Rafael Moura (4 gols)
|----- ALIGN="center" BGCOLOR="#EFEFEF"
|2015
|Quartas-de-final||align="left"|||4||2||1||1||7||5||58,3%||align="left"| Valdívia (2 gols)
|----- ALIGN="center"
|2016
|Semifinal||align="left"|||6||2||1||3||9||7||38,8%||align="left"| Aylon (4 gols)
|----- ALIGN="center" BGCOLOR="#CD0000"
| Total
| —
| —
| 123
| 59
| 33
| 31
| 211
| 114
| 56,9%
| —
|}

 Último confronto - 3ª Fase 
Primeiro jogo

Segundo jogo

 Campeonatos Gaúchos
 Em construção

 Atualizado até o Campeonato Gaúcho de 2011.

 Torneios Sul-Americanos 

 Histórico de partidas 

Artilheiros

 Ranking 
 Ranking da CBF 

 Posição: 8º
 Pontuação:' 12.108 pontosRanking criado pela Confederação Brasileira de Futebol que pontua todos os times do Brasil.''

Outros rankings 
 Ranking Mundial de Clubes da IFFHS: 51º com 167 pontos
 Ranking CONMEBOL: 17º com 3.438 pontos

Ver também 
 Sport Club Internacional
 Inter no Brasileirão
 Inter na Libertadores
 Curiosidades e Recordes do Inter
 Retrospecto Internacional do Inter

E
Internacional